Сеготское се́льское поселе́ние — муниципальное образование в Пучежском районе Ивановской области Российской Федерации.

Административный центр — село Сеготь.

История 
Образовано 25 февраля 2005 года Законом Ивановской области «О городском и сельских поселениях в Пучежском муниципальном районе».

Население

Населённые пункты  
В состав сельского поселения входят 82 населённых пункта.

Примечания 

Муниципальные образования Пучежского района
Сельские поселения Ивановской области